
 (de l'anglais signifiant « clair de lune ») peut faire référence à :
 , cultivar de pommier colonnaire ;
 , cultivar de rosier ; 
 , version libre de Silverlight ;

Patronyme 
 Thomas Moonlight (1833-1899), homme politique américain.

Œuvres

Musique 

 , sonate pour piano nº 14 de Beethoven.
 , single de MAX ;
 , single de Barry Gibb ;
 , single de Grace VanderWaal ;
 , single de XXXTentacion ;
 , single de Genevieve Hannelius ;
 , chanson de Mike Oldfield.

Cinéma ou télévision 

 , film japonais ;
 , série télévisée américaine ;
 , film néerlandais de Paula van der Oest, sorti en 2002 ;
 , film dramatique américain réalisé par Barry Jenkins, sorti en 2016.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre